El término Kameoka puede referirse a:

 la Estación Iyokameoka, una estación de la Ciudad de Imabari en la Prefectura de Ehime (Japón);
 la Ciudad de Kameoka, una ciudad de la Prefectura de Kioto (Japón).